Terui es un apellido japonés, que puede referirse a:

 Akihito Terui, luchador profesional retirado japonés
 Atsushi Terui, exfutbolista japonés
 Haruka Terui, una seiyū japonés